Synsam Swedish Open 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 10–16 lipca 2006 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 323 250 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Szwecji